Onderdistrict in Indonesië
 Karanggede (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karanggede (Mirit), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karanggede (Arjosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java